Джордан Уильямс (; родился 11 октября 1990 года) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции тяжёлого форварда.

Студенческая карьера 
Джордан Уильямс окончил общественную школу в Торрингтоне в округе Личфилд штат Коннектикут. Затем поступил в Мэрилендский университет в Колледж-Парке, где играл два сезона за баскетбольную команду.

В сезоне 2009/2010 он сыграл 33 матча. В них Джордан Уильямс проводил в среднем на площадке 24,8 минуты, набирал в среднем 9,6 очков, делал в среднем 8,6 подборов, а также в среднем 0,7 перехвата и 1,0 блок-шот, допускал 0,9 потери, отдавал в среднем 0,2 передачи.

В сезоне 2010/2011 он сыграл 33 матча. В них Джордан Уильямс проводил в среднем на площадке 32,5 минуты, набирал в среднем 16,9 очков, делал в среднем 11,8 подборов, а также в среднем 0,7 перехвата и 1,4 блок-шота, допускал 1,6 потери, отдавал в среднем 0,6 передачи.

Карьера в НБА 
Джордан Уильямс был выбран под тридцать шестым номером на драфте НБА 2011 года «Нью-Джерси Нетс».

11 июля 2012 года Уильямс вместе с Энтони Морроу, Жоаном Петро, Дешоном Стивенсоном и Джорданом Фармаром был обменян в «Хоукс» на Джо Джонсона.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.nbadraft.net
 Биография на сайте Мэриленда

Баскетболисты США
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Мэриленд Террапинс» (баскетбол)
Игроки «Спрингфилд Армор»